Giuseppe Pugliese (1947-2020), politico;
 Giuseppe Pugliese (1983-), calciatore.